Wyniki podnoszenia ciężarów na 6. Mistrzostwach Świata Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów w 1992 roku w Warnie (Bułgaria). Startowały tylko kobiety w 9 kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de
 
 Rezultaty zawodów na iwrp.net

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1992 w Bułgarii
1992 w sporcie
Sport w Warnie